Puchar Świata w skokach narciarskich 1989/1990 – 11. edycja Pucharu Świata mężczyzn w skokach narciarskich, która rozpoczęła się 3 grudnia 1989 w Thunder Bay, a zakończyła 25 marca 1990 w Planicy.

Kalendarz zawodów

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1989/90
1989 w sportach zimowych
1990 w sportach zimowych